Andrea Centazzo – percussionista, compositore e produttore discografico naturalizzato statunitense
 Giacomo Centazzo – politico italiano
 Gianmatteo Centazzo – ginnasta italiano